Quendler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Quendler (1921–2016), österreichischer Filmregisseur
 Michael Quendler (* 1972), österreichischer Koch
 Peter Quendler (1936–2011), österreichischer Entwicklungshelfer
 Simon Quendler (* 1983), österreichischer Maler